Wippe steht für:

 Wippe, Spielgerät
 artistische Wippe, siehe Schleuderbrett
 Wippe, Gerät im Hundesport, siehe Agility #Wippe
 Wippe (auch Palette), Teil eines Stromabnehmers
 Wippe (Soest), ehemaliges Strafgerät in Soest, Nordrhein-Westfalen
 Wippe (Solingen), Hofschaft in der kreisfreien Stadt Solingen, Nordrhein-Westfalen
 Wippe, Takel zum Heben von Lasten, siehe Liste seemännischer Fachwörter (N bis Z) #W
 Wippe, Alternativbezeichnung für das Kartenspiel Wippen

Fließgewässer:
 Wippe (Altenau), linker Nebenbach des Rothebachs (Altenau) bei Sottmar, Niedersachsen
 Wippe (Rhedaer Bach), linker Nebenfluss des Rhedaer Bachs in Harsewinkel, Nordrhein-Westfalen